Burtin ist der Familienname folgender Personen:
 Armand Burtin (1896–1972), französischer Mittelstreckenläufer
 Franz Xaver Burtin (1743–1818), Arzt und Zoologe
 Nicolas Burtin (* 1972), französischer Skirennläufer
 Raphaël Burtin (* 1977), französischer Skirennläufer
 Will Burtin (1908–1972), deutsch-US-amerikanischer Grafiker